Hornbächle ist ein Gewässername:

 Hornbächle (Eichelbach), linker Zufluss des Eichelbachs (zum Lierbach) beim Steighof, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; entfließt des Hornbrunnen
 Hornbächle (Morre), rechter Zufluss der Morre in Hettigenbeuern, Stadt Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hornbächle (Wilde Gutach), linker Zufluss der Wilden Gutach am Wohnplatz Bei der Stegebrücke, Ortsteil Obersimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Hornbach